Személyek

 Dobó család (13–17. század)
 Dobó Ágnes
 Dobó Enikő
 Dobó Ferenc (egyértelműsítő lap)
 Dobó Ferenc (jogász)
 Dobó Gyula (egyértelműsítő lap)
 Dobó Gyula (labdarúgó)
 Dobó István (egyértelműsítő lap)
 Dobó István (katonatiszt)
 Dobó József
 Dobó Kata
 Dobó Katica
 Dobó László (egyértelműsítő lap)
 Dobó László (politikus)
 Dobó Piroska
 Dobó Sándor (egyértelműsítő lap)
 Dobó Sándor (színművész)
 Dobó Sándor (tanító)
 Dobó Zoltán

 Települések
 Dobó (szlovákul: Dubové), település Szlovákiában
 Székelydobó (1899-ig Dobó, románul: Dobeni) település Romániában, Hargita megyében
 Tarcadobó (szlovákul: Dubovica), település Szlovákiában, az Eperjesi kerület Kisszebeni járásában

 Helyek
 Dobó István tér (Eger)

 Intézmények
 Dobó István Gimnázium (Eger)
 Dobó István Vármúzeum az egri várban
 Dobó Katalin Gimnázium (Esztergom)